Third – album dei Soft Machine (1970)
Third – album dei Portishead (2008)

br:Trede
cs:Tercie
de:Dritter
es:Tercero
ja:サード
pl:Tercja
sv:Ters